Al-Baghdadi oder kurz Baghdadi (arabisch „aus Bagdad“) ist der Name bzw. Beiname folgender Personen:

 ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī (um 980–1037), arabischer muslimischer Theologe und Mathematiker
 Abd al-Latif al-Baghdadi (1163–1231), arabischer Reisender, Universalgelehrter, Historiker und Mediziner
 Abu Abdallah ar-Raschid al-Baghdadi († 2010), Anführer des Islamischen Staates im Irak und der Levante bis 2010
 Abū Bakr al-Baghdādī (1971–2019), irakischer Dschihadist, Anführer des Islamischen Staates seit 2010
 al-Chatīb al-Baghdādī (1002–1071), irakischer islamischer (sunnitischer) Gelehrter und Historiker
 Al-Khāzin al-Baghdādī (1279–1341), irakischer islamischer (schafiitischer) Koranexeget und Bibliotheksleiter
 Hibat Allah Abu ’l-Barakāt al-Baghdadi (1080–1164/1165), irakischer Mediziner und jüdisch-islamischer Philosoph
 Ibn Nāqiyā al-Baghdādī (1020–1092), irakischer Dichter und Schriftsteller
 Junayd Baghdadi (830–910), Sufi
 Mohamed Baghdadi (Volleyballspieler) (* 1974), tunesischer Volleyballspieler
 Mohammed Baghdadi (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Muhammad bin Hasan al-Baghdadi († 1239), Verfasser eines frühen arabischen Kochbuchs
 Muqdad al-Baghdadi, irakischer Politiker, Gründer der Partei Islamische Faili-Gruppierung im Irak

Al-Baghdadi bezieht sich zudem auf:
 eine Stadt im westlichen Irak, Chan al-Baghdadi

Baghdadi bezieht sich zudem auf:
 eine aus dem Irak stammende Gruppe von Juden in Indien und anderen Orten Asiens, Judentum in Indien#Baghdadi-Juden

Siehe auch:
 Bagdadi